(3321) Даша () — астероид главного пояса, который был открыт 3 октября 1975 года советским астрономом Людмилой Черных в Крымской астрофизической обсерватории и назван в честь Дарьи Севастопольской, сестры милосердия и героини обороны Севастополя.

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Людмилой Черных
Астероиды, названные в честь людей